Elezioni politiche in Italia del 1994 per collegio – elezioni nei collegi della Camera dei deputati
Elezioni politiche in Italia del 1994 per collegio – elezioni nei collegi del Senato della Repubblica